Judyty ist der Name folgender Orte in Polen:
 Judyty (Dzierzgoń), Dorf der Gmina Dzierzgoń in der Woiwodschaft Pommern
 Judyty (Sępopol), Dorf der Gmina Sępopol in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Juditten